Schutzlos ist Filmtitel von
Schutzlos – Schatten über Carolina, US-Spielfilm (1996)
Schutzlos (2009), deutscher TV-Film von René Heisig 
Stralsund: Schutzlos, deutsche TV-Episode (2016)
Tatort: Schutzlos, deutscher TV-Krimi (2015)